druk (grootheid), de kracht die per oppervlakte-eenheid uitgeoefend wordt
 luchtdruk is de druk die in de aardatmosfeer bestaat ten gevolge van zijn eigen gewicht
 hydrostatische druk is de druk die uitgeoefend wordt door een statische vloeistof op een lichaam op bepaalde diepte in die vloeistof
 gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies
 boekdrukkunst, is de kunst geschriften te vermenigvuldigen
 druk (editie), de gezamenlijke exemplaren van een boek die op een bepaalde moment of in een bepaalde vorm verschijnen
 eerste druk
 oplage, ongewijzigde herdruk
 Druk (draak), de draak die het nationale symbool van Bhutan vormt
 Druk (film), een Deense film uit 2020, geregisseerd door Thomas Vinterberg